Айвор Элджернон Аткинс (; , Лландафф, ныне в составе  — , ) — британский  и .

Биография 
Сын органиста. Окончил Королевский колледж Оксфордского университета (1892), затем там же получил степень доктора музыки. Работал помощником органиста в Херефордском соборе, затем органистом в Соборе Святого Лаврентия в Ладлоу. С 1897 и до 1950 гг. органист и хормейстер Вустерского собора.

Аткинсу принадлежит ряд обработок и аранжировок церковного назначения. Наибольшей известностью пользуются его переработка знаменитого Miserere Грегорио Аллегри с сольной партией для высокого детского голоса и редакция песни Петера Корнелиуса «Три волхва».

Аткинса связывала многолетняя дружба с Эдвардом Элгаром: они познакомились в 1890 году в Глостере на  (как записал Элгар в дневнике, «по крайней мере один музыкант полностью понял и принял мою музыку») и были близки вплоть до смерти Элгара в 1934 году; известна их обширная переписка, Элгар посвятил Аткинсу свои «Торжественные и церемониальные марши». Совместно Элгар и Аткинс подготовили издание «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха.

Жена Аткинса Кэтрин Аткинс была в 1936 году избрана мэром Вустера.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Айвора Аткинса в Национальной портретной галерее Великобритании
 

Академические музыканты Великобритании